Такмичње у скоку удаљ у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 13. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранила је Елоаз Лезије из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарки из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакачица удаљ 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Победнице

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у скоку удаљ са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,65 метара. Норму је испунило 6 такмичарки (КВ), а остале су се пласирале према постигнутом резултату.(кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном